Михаил Николаевич Новиков (; род. 15 ноября 1965 года, Гайсин, Винницкая область) — украинский адвокат, политик. Заслуженный юрист Украины (2006).

Народный депутат Украины IX созыва.

Биография 
Окончил  Киевского университета имени Тараса Шевченко.

Он является основателем ООО «Правовая группа „Новиков и партнеры“», соучредителем ООО «Консалтинговая компания „Новиков и партнеры“».

Новиков работал в сфере правосудия, был судьей  и судьей .

Политическая деятельность 
Кандидат в народные депутаты от партии «Слуга народа» на парламентских выборах 2019 года, № 127 в списке. На время выборов: адвокат, беспартийный. Проживает в Киеве.

Член Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики, председатель подкомитета по вопросам правосудия.

Примечания

Ссылки 
 
 

Выпускники юридического факультета Киевского университета
Члены партии «Слуга народа»
Народные депутаты Верховной рады Украины IX созыва